Новодвурский повят (Мазовецкое воеводство) () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Мазовецкое воеводство. Центр повята — город Новы-Двур-Мазовецки. Занимает площадь 691,65 км². Население — 75 742 человека (на 2013 год).

Административное деление 
 города: Новы-Двур-Мазовецки, Насельск, Закрочим
 городские гмины: Новы-Двур-Мазовецки
 городско-сельские гмины: Гмина Насельск, Гмина Закрочим
 сельские гмины: Гмина Чоснув, Гмина Леонцин, Гмина Помехувек

Демография 
Население повята дано на 2013 год.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

Новодвурский повет Мазовецкого воеводства